Северный — посёлок в Быковском районе Волгоградской области России. Входит в Красносельцевское сельское поселение.

География

Село расположено в Заволжье в 2 километрах севернее Красносельца.

На прилегающих к посёлку территориях расположены бахчи.

Население посёлка составляет около 160 жителей (2002). Обслуживается отделением почтовой связи 404063, расположенном в Красносельце.

История 
На 01 июля 1968 года посёлок входил в Красносельский сельский совет.

На 01 ноября 1988 года посёлок входил в состав Красносельцевского сельского совета.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Быковского района